Сорренти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сорренти, Алан (род. 1950) — итальянский певец.
 Сорренти, Марио (род. 1971) — фотограф.